Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Darren Cahill e Mark Woodforde 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Darren Cahill /  Mark Woodforde (finale)

 Stanislav Birner /  Alessandro De Minicis (quarti di finale)
 Loic Courteau /  Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1987